Jane Jensen – scrittrice e sviluppatrice di videogiochi statunitense
Jane Jensen – attrice e cantante statunitense